Die Poker-Europameisterschaft, kurz Poker-EM, ist eine Pokerturnierserie, die einmal jährlich von den Casinos Austria in Velden am Wörther See ausgetragen wird. Bei den Turnieren werden in verschiedenen Pokervarianten die jeweiligen Europameister ausgespielt.

Geschichte 
Die Poker-Europameisterschaft wurde erstmals im Jahr 1990 im niederösterreichischen Baden nahe Wien ausgespielt. Dort fand sie auch 1991 und durchgängig von 1995 bis 2014 statt. 1992 wurde in Graz, 1993 in Innsbruck und 1994 in Bregenz gespielt. Seit 2015 wird die Poker-EM im Casino Velden am Wörthersee veranstaltet. Zu Beginn der Serie wurde lediglich der Europameister in Seven Card Stud ausgespielt. 2008 wurde erstmals eine EM in No Limit Hold’em angeboten und Sandra Naujoks krönte sich zur ersten Europameisterin dieser Variante. 2010 löste Pot Limit Omaha die Europameisterschaft in Seven Card Stud ab, die jedoch mittlerweile wieder angeboten wird. In den Jahren 2020 und 2021 wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie erstmals seit 1990 keine Europameisterschaften ausgespielt.

Bisherige Europameister 
Die Buy-ins und Preisgelder sind auch vor der Abschaffung des österreichischen Schilling im Jahr 2002 in Euro umgerechnet.

Seven Card Stud

No Limit Hold’em

Pot Limit Omaha

Ladies Championship

Weblinks 
 Europameisterschaften seit 2013 in der Hendon Mob Poker Database: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 (englisch)

Einzelnachweise 

Europameisterschaft
Europameisterschaft
Erstveranstaltung 1990